Александр Траверсе:
 Траверсе, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 5690; 1 декабря 1838.
 Траверсе, Александр Иванович де — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 5739; 1 декабря 1838.